Panóias ist der Name zweier Gemeinden in Portugal:

 Panoias, Gemeinde im Kreis von Braga
 Panóias (Ourique), Gemeinde im Kreis von Ourique